Cheriton kan syfta på följande:

 Cheriton, Hampshire, ort i England, Storbritannien
 Cheriton, Virginia, ort i USA